«Future Memories» — сьомий студійний альбом німецького діджея ATB. Випущено 1 травня 2009 року лейблом Kontor.

Список композицій

Диск 1 
 «L.A. Nights»
 «What About Us» (Feat. Jan Löchel)
 «Swept Away» (Feat. Roberta Carter Harrison of Wild Strawberries)
 «A New Day» (Feat. Betsie Larkin)
 «My Everything» (Feat. Tiff Lacey)
 «Summervibes with 9PM»
 «Gravity» (Feat. Haley Gibby of Summer of Space)
 ATB pres. Josh Gallahan: «Luminescence»
 ATB pres. Flanders: Behind
 «Future Memories»
 «Still Here» (Feat. Tiff Lacey)
 «My Saving Grace» (Feat. Aruna)
 «Terra 260273»
 ATB pres. Jades: «Communicate» (Feat. Jan Löchel)

Диск 2 
 «Talismanic»
 «Missing» (feat. Tiff Lacey)
 «Horizon»
 «Voices»
 ATB pres. Flanders: Behind (ATB's Ambient Version)
 ATB pres. Apple&Stone: «Authentic Reaction»
 «Careless»
 «Twilight»
 «Listen To Me»
 «Living Life Over»
 «Silent Meaning»
 «Malibu Road»

Посилання 
 Офіційний сайт ATB 

Альбоми ATB